Chaâbi steht für:

 Chaâbi-Musik, ein nordafrikanischer Musikstil

Chaâbi Ist der Familienname folgender Personen:

 Bouchra Chaâbi (* 1980), marokkanische Leichtathletin